Dit is een lijst van planetoïden 5001-5100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (5001) EMP || 1987 SB1 || 19 september 1987 || E. Bowell
|-
| (5002) Marnix || 1987 SS3 || 20 september 1987 || E. W. Elst
|-
| (5003) Silvanominuto || 1988 ER2 || 15 maart 1988 || W. Ferreri
|-
| (5004) Bruch || 1988 RR3 || 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (5005) Kegler || 1988 UB || 16 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5006) Teller || 1989 GL5 || 5 april 1989 || E. F. Helin
|-
| (5007) Keay || 1990 UH2 || 20 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (5008) Miyazawakenji || 1991 DV || 20 februari 1991 || A. Sugie
|-
| (5009) Sethos || 2562 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5010) Amenemhêt || 4594) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5011) Ptah || 6743) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5012) Eurymedon || 9507) P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5013) Suzhousanzhong || 1964 VT1 || 9 november 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (5014) Gorchakov || 1974 ST || 19 september 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (5015) Litke || 1975 VP || 1 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (5016) Migirenko || 1976 GX3 || 2 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (5017) Tenchi || 1977 DS2 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (5018) Tenmu || 1977 DY8 || 19 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (5019) Erfjord || 1979 MS6 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (5020) Asimov || 1981 EX19 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5021) Krylania || 1982 VK12 || 13 november 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (5022) Roccapalumba || 1984 HE1 || 23 april 1984 || W. Ferreri, V. Zappalà
|-
| (5023) Agapenor || 1985 TG3 || 11 oktober 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5024) Bechmann || 1985 VP || 14 november 1985 || P. Jensen
|-
| (5025) Mecisteus || 1986 TS6 || 5 oktober 1986 || M. Antal
|-
| (5026) Martes || 1987 QL1 || 22 augustus 1987 || A. Mrkos
|-
| (5027) Androgeos || 1988 BX1 || 21 januari 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (5028) Halaesus || 1988 BY1 || 23 januari 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (5029) Ireland || 1988 BL2 || 24 januari 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5030) Gyldenkerne || 1988 VK4 || 3 november 1988 || P. Jensen
|-
| (5031) Švejcar || 1990 FW1 || 16 maart 1990 || Z. Vávrová
|-
| (5032) Conradhirsh || 1990 OO || 18 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (5033) Mistral || 1990 PF || 15 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (5034) Joeharrington || 1991 PW10 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (5035) Swift || 1991 UX || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5036) Tuttle || 1991 US2 || 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5037) Habing || 6552) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5038) Overbeek || 1948 KF || 31 mei 1948 || E. L. Johnson
|-
| (5039) Rosenkavalier || 1967 GM1 || 11 april 1967 || F. Börngen
|-
| (5040) Rabinowitz || 1972 RF || 15 september 1972 || T. Gehrels
|-
| (5041) Theotes || 1973 SW1 || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5042) Colpa || 1974 ME || 20 juni 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (5043) Zadornov || 1974 SB5 || 19 september 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (5044) Shestaka || 1977 QH4 || 18 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (5045) Hoyin || 1978 UL2 || 29 oktober 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (5046) Carletonmoore || 1981 DQ || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (5047) Zanda || 1981 EO42 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5048) Moriarty || 1981 GC || 1 april 1981 || E. Bowell
|-
| (5049) Sherlock || 1981 VC1 || 2 november 1981 || E. Bowell
|-
| (5050) Doctorwatson || 1983 RD2 || 14 september 1983 || E. Bowell
|-
| (5051) Ralph || 1984 SM || 24 september 1984 || P. Jensen
|-
| (5052) Nancyruth || 1984 UT3 || 23 oktober 1984 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5053) Chladni || 1985 FB2 || 22 maart 1985 || E. Bowell
|-
| (5054) Keil || 1986 AO2 || 12 januari 1986 || E. Bowell
|-
| (5055) Opekushin || 1986 PB5 || 13 augustus 1986 || L. I. Chernykh
|-
| (5056) Rahua || 1986 RQ5 || 9 september 1986 || H. Debehogne
|-
| (5057) Weeks || 1987 DC6 || 22 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (5058) Tarrega || 1987 OM || 28 juli 1987 || T. Seki
|-
| (5059) Saroma || 1988 AF || 11 januari 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5060) Yoneta || 1988 BO5 || 24 januari 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5061) McIntosh || 1988 DJ || 22 februari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (5062) Glennmiller || 1989 CZ || 6 februari 1989 || E. F. Helin
|-
| (5063) Monteverdi || 1989 CJ5 || 2 februari 1989 || F. Börngen
|-
| (5064) Tanchozuru || 1990 FS || 16 maart 1990 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (5065) Johnstone || 1990 FP1 || 24 maart 1990 || E. F. Helin
|-
| (5066) Garradd || 1990 MA || 22 juni 1990 || R. H. McNaught
|-
| (5067) Occidental || 1990 OX || 19 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (5068) Cragg || 1990 TC || 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (5069) Tokeidai || 1991 QB || 16 augustus 1991 || K. Watanabe
|-
| (5070) Arai || 1991 XT || 9 december 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5071) Schoenmaker || 3099) T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5072) Hioki || 1931 TS1 || 9 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (5073) Junttura || 1943 EN || 3 maart 1943 || Y. Väisälä
|-
| (5074) Goetzoertel || 1949 QQ1 || 24 augustus 1949 || Universiteit van Indiana
|-
| (5075) Goryachev || 1969 TN4 || 13 oktober 1969 || B. A. Burnasheva
|-
| (5076) Lebedev-Kumach || 1973 SG4 || 26 september 1973 || L. I. Chernykh
|-
| (5077) Favaloro || 1974 MG || 17 juni 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (5078) Solovjev-Sedoj || 1974 SW || 19 september 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (5079) Brubeck || 1975 DB || 16 februari 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (5080) Oja || 1976 EB || 2 maart 1976 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (5081) Sanguin || 1976 WC1 || 18 november 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (5082) Nihonsyoki || 1977 DN4 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (5083) Irinara || 1977 EV || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (5084) Gnedin || 1977 FN1 || 26 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (5085) Hippocrene || 1977 NN || 14 juli 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (5086) Demin || 1978 RH1 || 5 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (5087) Emelʹyanov || 1978 RM2 || 12 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (5088) Tancredi || 1979 QZ1 || 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (5089) Nádherná || 1979 SN || 25 september 1979 || A. Mrkos
|-
| (5090) Wyeth || 1980 CG || 9 februari 1980 || Harvard Observatory
|-
| (5091) Isakovskij || 1981 SD4 || 25 september 1981 || L. I. Chernykh
|-
| (5092) Manara || 1982 FJ || 21 maart 1982 || E. Bowell
|-
| (5093) Svirelia || 1982 TG1 || 14 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (5094) Seryozha || 1982 UT6 || 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (5095) Escalante || 1983 NL || 10 juli 1983 || E. Bowell
|-
| (5096) Luzin || 1983 RC5 || 5 september 1983 || L. V. Zhuravleva
|-
| (5097) Axford || 1983 TW1 || 12 oktober 1983 || E. Bowell
|-
| (5098) Tomsolomon || 1985 CH2 || 14 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (5099) Iainbanks || 1985 DY1 || 16 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (5100) Pasachoff || 1985 GW || 15 april 1985 || E. Bowell|}

Planetoïdenlijsten